El nombre Robert Taylor puede hacer referencia a:

 Sir Robert Taylor, arquitecto.
 Robert Taylor, actor.
 Robert Taylor, artista de aviación.
 Robert Taylor, atleta.
 Robert W. Taylor
 Robert Taylor, compositor.
 Robert Taylor, músico.
 Robert Taylor, político del Reino Unido.
 Robert Taylor, radical.
 Robert Taylor, representante estadounidense del estado de Virginia.
 Dr. Robert A. Taylor, veterinario y fundador del Hospital Alameda East Veterinary Hospital (Hospital Veterinario de la Alameda Este).
 Robert Lewis Taylor, escritor.
 Robert Love Taylor, político estadounidense.
 Robert R. Taylor, primer arquitecto afro-estadounidense en los Estados Unidos.
 Robert V. Taylor, clérigo.
 Robert Traylor, baloncestista estadounidense.